Myloi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Míloi (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Mýloi (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Argolídos, 
 Mýloi (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Mýloi (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Sámou, 
 Mýloi (kulle), Sydegeiska öarna, 

Robotskapade Greklandförgreningar